Ibrox-Katastrophe () ist die jeweilige Bezeichnung für zwei schwere Zuschauerunglücke 1902 und 1971, die beide im Ibrox Stadium im schottischen Glasgow geschahen und zu zahlreichen Todesopfern und Verletzten führten.

Erste Katastrophe 

Am 5. April 1902 kam es während des prestigeträchtigen Fußball-Länderspiels zwischen Schottland und England zum ersten Unglück im Ibrox Stadium. Nach starkem Regen am Vortag gab die neu gebaute West-Tribüne unter der Last der Zuschauer während des Spiels nach, so dass Hunderte von Fans etwa zwölf Meter in die Tiefe stürzten. Bei diesem Unglück starben 25 Menschen und über 500 wurden verletzt.

Zu diesem Zeitpunkt bestand die Tribüne aus Holz, das mit einem Stahlgitter verstärkt wurde. Anschließend mussten sämtliche Stadion-Tribünen in Großbritannien grundlegend stabilisiert werden. Die Tragödie geschah nach 51 Spielminuten, weshalb beide Verbände die Begegnung für ungültig erklärten und am 3. Mai 1902 im Villa Park in Birmingham wiederholten, welches in einem Resultat von 2:2 endete. Alle Einnahmen aus dieser Neuansetzung gingen an die Hinterbliebenen der Opfer.

Kleinere Unfälle 
Zwischen beiden Unglücken kam es immer wieder zu Zwischenfällen. So wurden in den 1960er Jahren zwei Zuschauer während eines Spiels beim Verlassen des Stadions auf dem Treppenaufgang erdrückt. Anschließend wurden kleinere Verbesserungen getätigt, die jedoch zur zweiten Katastrophe führten. Insbesondere die Errichtung eines Zauns, der die Fluchtwege der später betroffenen Tribüne versperrte, sollte weitreichende Folgen haben.

Zweite Katastrophe 
Am 2. Januar 1971 kam es zum zweiten Ibrox disaster. Während des Old-Firm-Derbys zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow starben 66 Fußballfans. Das Unglück geschah, als beim Stand von 0:1 tausende Rangers-Anhänger das Stadion verließen und eine Absperrung wegbrach. In der 89. Spielminute hatte Jimmy Johnstone für Celtic getroffen, und so glaubte kaum ein Fan mehr, dass sich die Gäste den Sieg würden noch nehmen lassen. Als doch noch der Ausgleich fiel, kehrten laut Augenzeugenberichten hunderte Fans um, was zum Unglück führte. Dies wurde jedoch von zahlreichen anderen Augenzeugen zurückgewiesen, welche aussagten, dass alle Zuschauer in dieselbe Richtung gingen. Nachdem einige Fans drängten, kam es dann zur Massenpanik, in deren Folge zahlreiche Besucher niedergetrampelt wurden.

Folgen 
Willie Waddell, der damalige Manager der Rangers, sorgte für eine Rundum-Erneuerung des Stadions. Als Vorbild des Umbaus diente das Dortmunder Westfalenstadion. Das Ibrox Stadium wurde ein reines Sitzplatzstadion und bekam anschließend den Rang eines UEFA-Fünf-Sterne-Stadions.

Gedenken 
Nachdem lange Zeit nur eine kleine Plakette an die Katastrophe erinnerte, wurde nach rund 30 Jahren ein neues, größeres Denkmal errichtet. Dieses beinhaltet die Namen aller Opfer der Unglücke im Ibrox Park sowie eine Statue von John Greig, der 1971 Rangers-Kapitän war.

Siehe auch 
 Hillsborough-Katastrophe
 Valley-Parade-Feuerkatastrophe
 Liste von Katastrophen in Fußballstadien

Literatur 
 Graham Walker: The Ibrox Stadioum Disaster of 1971. In Paul Darby, Martin Johnes, Gavin Mellor (Hrsg.): Soccer and Disaster. Routledge, Oxford 2005, ISBN 0-714-65352-7, S. 45–58

Weblinks 

 BBC News Report
 Namen der Opfer

Einzelnachweise 

Katastrophe bei einer Sportveranstaltung
Katastrophe 1902
Katastrophe 1971
Massenpanik
Fußballspiel
Schottische Fußballnationalmannschaft
Fußball 1902
Fußball 1971
Sport (Glasgow)
Celtic Glasgow
Glasgow Rangers
Englische Fußballnationalmannschaft
Fußballländerspiel